Дорожные знаки в Австрии регулируются  (StVO 1960) в IV разделе «контроль и безопасность дорожного движения» часть «D. Знаки дорожного движения» () параграфы с 48 по 54.

Дорожные знаки в Австрии обычно размещаются с правой стороны рядом с дорогой или над дорогой. Иногда знаки располагаются по обеим сторонам дороги (на магистралях), а в некоторых исключительных знаки располагаются только слева или только с одной стороны (это относится к городским знакам) (п.2 § 48).

Знаки опасности (§ 50) 
Знаки предупреждающие о соответствующей опасности устанавливаются на автомагистралях от 250 м до 400 м до начала его действия, на других дорогах от 150 м до 250 м,при этом для улучшения безопасности дорожного движения могут быть установлены и на другом расстоянии (п. 2, 3 § 49). Указатели зон повышенной опасности, как наклон, занос, камнепад и пр. дополняются информацией о длине опасной зоны, а в случае большой протяженности данной зоны знак повторяется если это требуется для безопасности дорожного движения(п. 4 § 49).
Знаки «крутой спуск» и «крутой подъём» указывают уклон в процентах, при этом проценты должны указывать чему равна самая крутая часть дороги (п. 7a, 7b § 50). Знак «скользкая дорога» может сопровождаться дополнительной панелью указывающей причины скольжения (п. 10 § 50).

Регулирующие знаки 
Знаки «обгон запрещён», «обгон грузовыми автомобилями запрещен» располагаются на обеих сторонах дороги (п. 4а § 52). Ограничения скорости указываются на знаках в километрах в час (10а ч.«а» § 52). Указание веса на таких знаках, как «Движение автобусов запрещено», «движение автомобилей с прицепом запрещено» и пр. означает, что запрет распространяется только если разрешенная максимальная масса прицепа/автобуса/автомобиля и пр. превышает указанные в знаке. Указание длины означает, что запрет распространяется только если длина прицепа/автобуса/ автомобиля превышает указанную в знаке (6d, 7а, 7b ч.«а» § 52). Знаки запрета движения на велосипеде и мотоцикле не распространяются на толкание этих видов транспортных средств в зоне действия знака(8а, 8b, 8c ч.«а» § 52).

Знак «стоянка запрещена» имеет дополнительные панели «ANFANG» и «ENDE» указывающие на начало и конец участка дороги действия знака. Сам запрет относится к той стороне дороги, на которой установлен. Дополнительные панели под знаком могут указывать на определенные часы, дни запрета стоянки, а также стрелки по ходу участка дороги на котором действует запрет (13а ч.«а» § 52). Знак «остановка запрещена» может иметь панели с дополнительной информацией, например, «AUSGENOMMEN ZUSTELLDIENSTE» — запрет не распространяется на быструю погрузку или разгрузку небольшого количества товаров в данной зоне.

Знак «уступите дорогу» устанавливается на пересечении с главной дорогой или дорогой с интенсивным движением, если при этом не требуется знак «STOP» («HALT»)(23 ч.«b» § 52).

Запрещающие или ограничивающие знаки (ч. «а» § 52)

Обязательные знаки (ч. «b» § 52)

Знаки указания приоритета (ч. «c» § 52)

Информационные знаки (§ 53)

См. также 
 Сравнение дорожных знаков Европы
 Венская конвенция о дорожных знаках и сигналах

Примечания 

Австрии